Друль Орест Романович (нар. 12 травня 1960) — український громадський діяч, журналіст, публіцист, політолог, аналітик.
 Друль (жаргонізм)

Примітки